Pastora (spanisch Hirtin) ist

ein weiblicher Vorname. Bekannte Namensträgerinnen sind:

 Pastora Galván (* 1980), spanische Flamencotänzerin;
Pastora Imperio (um 1887–1979), spanische Flamencotänzerin und Sängerin;
 Pastora Pavón (1890–1969), genannt La Niña de los Peines, spanische Flamencotänzerin;
 Pastora Soler (* 1978), spanische Sängerin

Pastora ist der Familienname folgender Personen:

 Edén Pastora Gómez (1937–2020), nicaraguanischer Guerillaführer und sandinistischer Politiker

Siehe auch:
 Dolmen de la Pastora
 Pastoria